Formenlehre steht für:

 Morphologie (Sprache), in der Grammatik, vom Wort ausgehend, die Analyse der Flexionsformen und der Wortarten
 Syntax, in der Grammatik, vom Satz ausgehend, die rein formalen Beziehungen zwischen (sprachlichen) Zeichen
 Formenlehre (Musik), Teilgebiet der Musiktheorie, beschäftigt sich mit der Geschichte und Eigenart von musikalischen Formen
 in der Mathematik die Lehre von den Grundformen der Flächenfiguren und Körper, siehe Geometrie
 Gattung (Literatur), in der Literaturwissenschaft die grundsätzliche und systematischen Gliederung literarischen Werke unter produktionstechnischen und aufführungspraktischen Gesichtspunkten

Siehe auch:

 Form